Су́рское се́льское поселе́ние или муниципальное образование «Сурское» — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Пинежском муниципальном районе Архангельской области России.

Соответствует административно-территориальной единице в Пинежском районе — Сурскому сельсовету.

Административный центр — село Сура.

География 
Сурское сельское поселение находится в центре Пинежского муниципального района. Главные реки поселения: Пинега, Сура, Мысовая (Поганца), Шуйга.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

В 1935 году Поганецкий сельсовет Карпогорского района Северного края был переименован в Городецкий сельсовет. В 1954 году Городецкий сельсовет Карпогорского района Архангельской области был присоединён к Сурскому сельсовету.

Население 
Численность населения Осиновского сельского поселения на 1 января 2020 года — 1 329 человек.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят населённые пункты:

См. также 
 Список населённых пунктов Пинежского района

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (редакция 2004 года)
 Подчинённые пункты Городецкого сельсовета Карпогорского района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)
 Подчинённые пункты Сурского сельсовета Карпогорского района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)

Карты 
 

Сельские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Пинежского района